Кубок Австрії з футболу 1984–1985 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул втретє поспіль здобув Рапід (Відень).

Календар

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 серпня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 1984

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 1984

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 1984

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 1985

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 1985

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 березня 1985

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 березня 1985

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 1985

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 травня/4 червня 1985

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1984—1985
Австрія
Австрія
1984 в австрійському спорті
1985 в австрійському спорті